Никола́й Алексе́евич Лука́ш (, 19 декабря 1919 — 29 августа 1988) — украинский советский переводчик, литературовед, лексикограф. Владел более чем 20 языками, успешно переводил литературные произведения с большинства из них на украинский язык. Некоторые его произведения известны под псевдонимом Микола Нежурись.

Биография 
Родился 19 декабря 1919 года в городе  Кролевце Сумской области. Отец — Алексей Яковлевич, мать — Василина (Васса) Ивановна.

1928—1937 — учёба в школе. В старших классах (1936—1937) принимал участие в работе кролевецкого литературного объединения «ЛИАСМО» (Литературная ассоциация молодых).

После окончания школы в 1937 году поступил на исторический факультет Киевского государственного университета. В свободное от учёбы время работает переводчиком в «Архиве древних актов».

В 1939—1940 преподает немецкий язык, украинский язык и литературу в средней школе села Копачов Обуховского района Киевской области.

1941 — завершил работу над первой частью «Фауста» Й.-В. Гёте.

1941—1943 — работа на строительстве линии оборонительных сооружений вокруг Киева, ранение, после ранения живёт в Кролевце, на оккупированной территории.

1943—1945 — служба в батальоне аэродромного обслуживания, город Харьков.

1945—1947 — учёба на факультете французской филологии Харьковского педагогического института иностранных языков.

1947—1948 — преподаватель Харьковского педагогического института иностранных языков.

1948—1949 — переводчик в УкрНИИ лесного хозяйства (Харьков).

1949—1951 — преподаватель английского и немецкого языка в Харьковском сельскохозяйственном институте.

В 1950 году получил письмо М. Ф. Рыльского по поводу перевода «Фауста».

1950—1953 — преподаватель французского и немецкого языка в Харьковском государственном университете.

1953 — выход в свет первого перевода Николая Лукаша:

1953—1972 — выход в свет значительной части работ Николая Лукаша.

Член Союза писателей Украины c 1956 года.

С 1958 года Николай Лукаш живёт в Киеве.

1958—1960 — член редколлегии, заведующий отделом поэзии журнала «Всесвіт».

1969 — выходит сборник Гарсиа Лорки «Лирика» в переводах М. Лукаша, оказавший большое влияние на молодую поэзию Украины.

В 1973 году был исключён из Союза писателей и восстановлен в 1987 году. Причиной исключения послужило то, что Николай Лукаш в марте 1973 года направил письмо в защиту Ивана Дзюбы, осуждённого за «антисоветскую деятельность» к 5 годам заключения и 5 годам ссылки, в котором предложил отбыть назначенный срок за коллегу по писательскому цеху, ссылаясь на плохое состояние здоровья последнего, а также в связи с тем, что он, Николай Лукаш, придерживается аналогичных взглядов. Письмо возымело действие, Иван Дзюба был помилован (в ноябре того же года), а для Николая Лукаша начался очень непростой период его жизни, когда его практически перестали издавать, чем лишили средств к существованию; на протяжении ряда лет у подъезда его дома был милицейский пост.

С 1973 по 1981 работы Лукаша практически не публикуются (начиная с 1979 года иногда появляются его переводы в периодике).

В 1981 выходит в свет переиздание «Фауста» Й.-В. Гёте — первое за период негласного «запрета» отдельное издание перевода Николая Лукаша.

В 1984 году издаётся первая, после исключения из Союза писателей Украины, новая работа Николая Лукаша:

1987 — возобновлено членство в Союзе писателей Украины.

1988 — удостоен премии имени М. Ф. Рыльского.

Умер Николай Лукаш 29 августа 1988 года в Киеве.

Премии 
 1988 — премия имени М. Ф. Рыльского за переводы на украинский язык «Декамерона» Дж. Боккаччо, «Фауста» Й.-В. Гёте, «Мадам Бовари» Г. Флобера и др.
 1993 — украинско-французская литературная премия имени Николая Зерова «за лучший украинский перевод из французской литературы».

Память 
В 1989 году редакция журнала «Всесвіт» учредила литературную премию имени Николая Лукаша «Ars Translationis» за лучший литературный перевод или статью по искусству перевода, опубликованную в журнале.

В 1990 году вышел в свет самый полный сборник переводов Николая Лукаша:

В 1995 году издан перевод «Дон Кихота» Сервантеса, законченный и подготовленный к публикации А. Перепадей:

2000—2003 — переизданы «Декамерон», «Фауст», «Мадам Бовари» в переводе Николая Лукаша.

После смерти Николая Лукаша в различных периодических изданиях опубликовано более 300 литературных произведений в его переводе.

Указом Президента Украины от 7 августа 2009 года № 594/2009 поставлены задачи по чествованию Николая Лукаша в связи с 90-летием со дня его рождения, в частности — издание полного собрания переводов, увековечение памяти на его родине.

В 2009 году Издательский дом «Киево-Могилянская академия» выпустил в свет первый том воспоминаний «Наш Лукаш», упорядоченный Леонидом Череватенком, включающий воспоминания о Николае Лукаше 137 авторов. Книга удостоена диплома II степени конкурса «Лучшая книга Украины» в номинации «Жизнь прославленных». В декабре 2011 года вышла вторая книга этого издания.

Библиография 
За период с 1953 по 2003 год публикации литературных произведений (в основном — поэзия) в переводах Николая Лукаша насчитывают 445 изданий, в том числе 34 отдельные издания переводов и 411 публикация в периодических изданиях; опубликованы 18 оригинальных литературных произведений Лукаша и 18 его работ в области литературоведения и литературной критики. На слова Николая Лукаша написано 7 песен.

Творчеству Николая Лукаша посвящены 3 отдельных издания и 435 статей в периодике.

Литература 
 Савчин Валентина Романовна Новаторство Николая Лукаша в истории украинского художественного перевода: дис. канд. филол. наук: 10.02.2006 / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. — К., 2006. (Автореферат).
  
 Олег МИКИТЕНКО. МИКОЛА ЛУКАШ І «ВСЕСВІТ»

Примечания 

Выпускники исторического факультета Киевского университета
Переводчики Украины
Переводчики поэзии на украинский язык
Переводчики прозы и драматургии на украинский язык
Литературоведы Украины
Литературоведы СССР
Полиглоты
Похороненные на Байковом кладбище
Переводчики Уильяма Шекспира